Termenul „Procesul maimuței” se poate referi la:

Procesul Scopes, procesul secolului din SUA
Procesul maimuțelor (film) transpunerea pe ecran a procesului Scopes